

Geografia 
 Malle – comune belga

Persone 
 Adolphe Dureau de la Malle – naturalista, storico e disegnatore francese
 Aly Mallé – calciatore maliano
 Anna Malle – attrice pornografica statunitense
 Frédéric Malle – imprenditore francese
 Gunter Malle – matematico tedesco
 Jean-Baptiste Dureau de la Malle – scrittore e traduttore francese
 Justine Malle – regista e sceneggiatrice francese
 Louis Malle – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico francese
 Luigi Mallé – storico dell'arte italiano
 Vincent Malle – produttore cinematografico francese
 Xavier Malle – vescovo francese